Петър Трендафилов може да се отнася за:

 Петър Трендафилов (? - 1923), български политик, деец на БЗНС;
 Петър Трендафилов (р. 1984), български тенисист.